

Aziende 
Sparx Animation Studios  – studio di animazione francese
Sparx Systems  – azienda di software australiana

Musica 
Sparx  – gruppo musicale pop indonesiano
Sparx  – gruppo musicale latino statunitense

Personaggi 
Sparx  – personaggio dei fumetti DC Comics
Sparx  – personaggio della serie di videogiochi Spyro the Dragon

Pagine correlate 
 Spark
 Sparks